François Barthélemy Beguinot
 Félix Béguinot